

Geografia 
 Mahuta – circoscrizione mista nel distretto di Tandahimba, regione di Mtwara, Tanzania

Persone 
 Korokī Mahuta – re dei Māori dal 1933 al 1966
 Nanaia Mahuta – politica e antropologa neozelandese di etnia Māori

Mitologia 
 Tāne Mahuta – divinità della foresta e degli uccelli nella mitologia māori